Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Preserver”
 Pierwszy HMCS „Preserver” – okręt magazynowy typu Fairmile.
 Drugi HMCS „Preserver” – zbiornikowiec typu Protecteur.
 Trzeci HMCS „Preserver”, wcześniej HMCS „Châteauguay”, jest planowaną jednostką zaopatrzeniową typu Protecteur.

Bibliografia 
 

Preserver